L'Umaglesi Liga 2005-2006 è stata la diciassettesima edizione della massima serie del campionato georgiano di calcio. La stagione è iniziata il 30 luglio 2005 e si è conclusa il 9 maggio 2006. Il  ha vinto il campionato per la prima volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
Dalla Umaglesi Liga 2004-2005 sono stati retrocessi il  e il , per poi essere successivamente riammessi in Umaglesi Liga. Dalla Pirveli Liga sono stati promossi l' e il . In seguito, con l'allargamento del campionato a 16 squadre sono state ammesse in Umaglesi Liga lo , il , lo  e la .

Formula 
Le 16 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate. La squadra prima classificata è stata dichiarata campione di Georgia ed ammessa al primo turno preliminare della UEFA Champions League 2006-2007. La seconda classificata veniva ammessa al turno preliminare della Coppa UEFA 2006-2007 assieme alla squadra vincitrice della coppa nazionale. La terza classificata veniva ammessa alla Coppa Intertoto 2006. Le ultime due classificate sono state retrocesse in Pirveli Liga, mentre le squadre classificatesi al tredicesimo e quattordicesimo posto accedevano agli spareggi promozione/retrocessione contro la terza e quarta classificate in Pirveli Liga per due posti in massima serie.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Georgia e ammessa alla UEFA Champions League 2006-2007
      Ammesse alla Coppa UEFA 2006-2007
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2006
 Ammessa agli spareggi promozione/retrocessione
      Retrocesse in Pirveli Liga 2006-2007

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione 
Agli spareggi sono stati ammessi il Tbilisi e lo Tskhinvali, tredicesimo e quattordicesimo classificati in Umaglesi Liga, e il Gagra e il Meshakre Agara, terzo e quinto classificati in Pirveli Liga. Le due vincenti sono state ammesse alla Umaglesi Liga 2006-2007.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
Erovnuli Liga